Le terme Auberge du Roi d'Espagne s’applique à plusieurs édifices :
 l'Auberge du Roi d'Espagne sur la place de la Vieille Halle aux Blés à Bruxelles en Belgique ;

 l'Auberge du Roi d'Espagne sur la place du Petit Sablon à Bruxelles en Belgique ;

 l'Auberge du Roy d'Espagne à Genappe en Belgique ;

Homonymie